Касимова — жіноча форма прізвища .

 Відомі носії 
 Касимова Адолат Тимурівна (. 1938) — радянський господарський, державний та політичний діяч.
 Касимова Аяулим Танирбергенівна (. 1994) — казахстанський борець вільного стилю.
 Касимова Маргарита Наїмівна (. 1938) — таджицька та білоруська кінорежисер, сценарист і актриса.